Дивовка — название населённых пунктов в России:
 Дивовка — село в Мглинском районе Брянской области.
 Дивовка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области, упразднена в 2016 г.
 Дивовка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.